Василий Иванович Телегин () — заслуженный тренер СССР и УССР воспитавший мастеров легкоатлетического спорта, в том числе, рекордсмена мира Владимира Ященко.

Биография 
Начинал работать учителем физкультуры в сельской школе.

Выпускник Смоленского государственного института физической культуры.

В конце 1950-х — начале 1960-х годов в Запорожье были приглашены множество молодых специалистов по лёгкой атлетике. Среди них был и Василий Телегин. В Запорожье Телегин приехал из Ессентуков и сразу попал в крупнейший в городе спортклуб «Металлург».

Занимался бегом на спринтерские дистанции, прыгал в длину и с шестом. С ростом 172 см он прыгал на высоту под 190 см.

В 1962 году в возрасте 26 лет он заканчивает карьеру спортсмена и уходит из СК «Металлург», получив назначение на работу тренером по лёгкой атлетике в коллектив физкультуры Запорожского трансформаторного завода.
В распоряжении Телегина был стадион «Авангард» находившийся в плачевном состоянии (с 1936 года он не реконструировался), зал ДК «Энергетиков» (а через несколько лет спортклуб «Трансформатор»).
На стадионе «Авангард» были дорожки с гаревым покрытием, и для подготовки атлетов он слабо подходил. Отсутствие должной тренировочной базы, однако, только стимулировало Телегина на преодоление трудностей, нестандартные решения.
Как тренер Телегин был человеком с непростым и непредсказуемым характером, однако пользовался непререкаемым авторитетом.
Его подопечные отличались отличной физической подготовкой.
В начале работы от Телегина на заводе не требовали первых мест в большом спорте. Поскольку администрация завода (в частности, генеральный директор Виктор Андреевич Иванов) заботилась о местах отдыха работников, в том числе и спортсменов, то недалеко от предприятия, на острове Хортица, был построен спортивный лагерь «Закалка». В строительных работах спортлагеря участвовали тренеры, спортсмены, в том числе и Телегин.

От завода Телегин получил комнату в коммунальной квартире, но позже Телегиным дали собственную квартиру.

Телегин тренировал во многих видах лёгкой атлетики. Не брался лишь за молот и стайерские дистанции. Его призванием были прыжки в высоту. Телегина отличало от других тренеров то, как тщательно отбирает он в свои группы новичков, уделяя особое внимание их антропометрическим данным. Телегин был хорошим психологом, он умел нащупать индивидуальный подход, учил своих подопечных анализировать свои ошибки.

Кроме рекордсмена мира Владимира Ященко, среди воспитанников Телегина известны:

Скончался 1 мая 2005 года в возрасте 69 лет, похоронен на Песчаном кладбище Запорожья.

 Личная жизнь
Телегин был женат. Его сыновья — Александр и Алексей.

Примечания

Кинохроника 
 
 Атака на высоту. Фильм. Творческое объединение «Экран» Автор: Грудский В., режиссёр — Габрилович А., оператор Мордмиллович И., 1978

Источники 
 
 
 

Тренеры СССР по лёгкой атлетике

Выпускники Смоленского государственного университета спорта
Похороненные в Запорожье